Ortuño ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Ortuño (* 1976), spanische Tennisspielerin
 Ana de Mier y Ortuño (* 1981), deutsch-spanische Filmeditorin
 Antonio Ortuño (* 1976), mexikanischer Schriftsteller
 Fernando Ortuño Blasco (1945–2015), spanischer Fußballspieler
 José Vicente Ortuño (1935–1998), spanischer Autor
 René Barrientos Ortuño (1919–1969), bolivianischer Politiker und General
 Washington Ortuño (1928–1973/1974), uruguayischer Fußballspieler